Riordan oder O’Riordan ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Riordan (1908–1973), australischer Politiker
 Cait O’Riordan (* 1965), irische Bass-Spielerin
 Claire O’Riordan (* 1994), irische Fußballspielerin
 Daniel J. Riordan (1870–1923), US-amerikanischer Politiker
 Derek Riordan (* 1983), schottischer Fußballspieler
 Dolores O’Riordan (1971–2018), irische Sängerin und Songwriterin
 James Riordan (1936–2012), englischer Sowjetologe, Sportwissenschaftler und Schriftsteller

 John O’Riordan CSSp (1924–2016), irischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kenema
 Mike Riordan (* 1945), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nick O’Riordan (* 1953), britischer Geotechniker
 Oliver Riordan, britischer Mathematiker
 Pat Riordan (* 1979), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Riordan SJ (* 1950), irischer römisch-katholischer Priester, Jesuit, Philosoph sowie Politikwissenschaftler
 Patrick William Riordan (1841–1914), Erzbischof von San Francisco
 Richard Riordan (* 1930), US-amerikanischer Politiker
 Rick Riordan (* 1964), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sean O’Riordan (1916–1998), irischer Ordensgeistlicher und Moraltheologe
 Thomas O’Riordan (1937–2022), irischer Leichtathlet und Journalist